El Torneig de Chennai 2014, també és conegut com a Aircel Chennai Open 2014, una competició tennística masculina disputada sobre pista dura i que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 19a edició del torneig es va celebrar entre el 30 de desembre i el 5 de gener del 2014 al SDAT Tennis Stadium de Chennai, Índia.

El tennista suís Stanislas Wawrinka va guanyar aquest torneig per segona ocasió després de l'aconseguit l'any 2011.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014